Mefistofele, sinónimo en italiano de Mefistófeles, puede referirse a: 

 Mefistofele, automóvil de carreras de la marca Fiat, ganador en 1924 del récord mundial de velocidad en pista.
 Mefistofele, título original en italiano de la ópera Mefistófeles de Arrigo Boito.